Papaioannou ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Papaioannou, griechischer Turner
 Charis Papaioannou (Charalambos Papaioannou; * 1971), griechischer Judoka 
 Giannis Papaioannou (1910–1989), griechischer Komponist
 Ioannis Papaioannou (* 1976), griechischer Schachspieler
 Mimis Papaioannou (Dimitrios Papaioannou; * 1942), griechischer Fußballspieler und -trainer
 Ramona Papaioannou (* 1989), zyprische Sprinterin
 Voula Papaioannou (1898–1990), griechische Fotografin